|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Kalkar

Weblinks 

 Übersicht der Baudenkmäler der Stadt Kalkar (Straße A bis Z) (PDF; 19 kB)

Kalkar
!